Velká può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Velká Bukovina, comune del distretto di Děčín, nella regione di Ústí nad Labem
Velká Buková, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Velká Bystřice, città del distretto di Olomouc, nella regione di Olomouc
Velká Bíteš, città del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Velká Chmelištná, comune del distretto di Rakovník, in Boemia Centrale
Velká Chyška, comune del distretto di Pelhřimov, nella regione di Vysočina
Velká Dobrá, comune del distretto di Kladno, in Boemia Centrale
Velká Hleďsebe, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Velká Jesenice, comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Velká Kraš, comune del distretto di Jeseník, nella regione di Olomouc
Velká Lečice, comune del distretto di Příbram, in Boemia Centrale
Velká Lhota, comune del distretto di Vsetín, nella regione di Zlín
Velká Losenice, comune del distretto di Žďár nad Sázavou, nella regione di Vysočina
Velká Polom, comune del distretto di Ostrava, nella Moravia-Slesia
Velká Skrovnice, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice
Velká Turná, comune del distretto di Strakonice, in Boemia Meridionale
Velká nad Veličkou, comune del distretto di Hodonín, in Moravia Meridionale
Velká Štáhle, comune del distretto di Bruntál, nella Moravia-Slesia